Humphreys é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
 Condado de Humphreys (Mississippi)
 Condado de Humphreys (Tennessee)

Desambiguações de topônimos